

Саммертаун — місто, штат Джорджія
 Саммертаун — переписна місцевість, штат Теннессі